Matsch steht für:

 Schlamm (umgangssprachlich)
 Schneematsch, siehe Schnee #Nach Feuchtigkeit
 Matsch (Adelsgeschlecht), Bündner Adelsgeschlecht
 Begriff, der in einigen Kartenspielen verwendet wird, siehe Schneider (Kartenspiel) #Matsch
 MATSCH!, eine Kinderzeitschrift

Geographie:
 Matsch (Mals), eine Fraktion des Südtiroler Ortes Mals
 Matscher Tal, ein Seitental des Vinschgaus, Südtirol
 Mazzo di Valtellina, ein Ort im Veltlin, früher deutsch „Matsch im Veltlin“
 Matsch Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika

Personen:
 Arnold von Matsch († 1221), Bischof von Chur
 Elisabeth von Matsch (* um 1370 (?); † nach 1445), Ehefrau, Witwe und Erbin des Grafen Friedrich VII. von Toggenburg
 Franz Matsch (1861–1942), Maler des österreichischen Jugendstils
 Gaudenz von Matsch (1436–1504), Graf zu Kirchberg
 Norbert Matsch (* 1969), österreichischer Kirchenkapellmeister

Siehe auch:

 Maatsch
 Match
 Mudge